293-й отдельный батальон связи — воинское подразделение в  вооружённых силах СССР во время Великой Отечественной войны.

История 

Сформирован вместе с корпусным управлением 42-го стрелкового корпуса весной 1941 года

В составе действующей армии с 22.06.1941 по 04.04.1942 года.

Являлся корпусным батальоном связи 42-го стрелкового корпуса, с его расформированием - батальоном связи Кандалакшской оперативной группы.

С расформированием группы был расформирован, по-видимому личный состав батальона направлен на укомплектование подразделений связи 19-й армии

Подчинение

Ссылки 
 Перечень № 22 отдельных батальонов, дивизионов, рот, колонн и отрядов связи входивших в состав Действующей армии в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. 

Соединения связи СССР во время Великой Отечественной войны